Edgarten ist der Ortsname von

 Edgarten (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Edgarten (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Edgarten (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Edgarten (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Edgarten (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Edgarten (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Edgarten (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern